Alphonse Boudard (1925-2000), romancier français ;
Jean Baptiste Boudard (1710-1778), sculpteur français ;
René Boudard (1909-2004), historien français.

Patronyme français